Балансува́ння:

 Балансування тілом — зберігання рівноваги, роблячи відповідні рухи тілом.

У механіці:
 Балансування обертових мас — зрівноваження обертальних деталей машини, механізму:
 Балансування двигуна
 Балансування колеса

В інших галузях:
 Доведення до правильного співвідношення взаємно пов'язаних частин, сторін чого-небудь, надходження і витрати чогось (рідини, енергії тощо):
 Балансування навантаження (обчислення) — вирівнювання розподілу навантаги між складовими елементами системи
 Балансування електричного навантаження (енергетика)